Храм Святых Царственных Страстотерпцев — православный храм, освящённый в честь канонизированных Русской православной церковью императора Николая II и членов его семьи.

Храмы 
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев — в Санкт-Петербурге.
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев — в Ижевске.
 Церковь Царственных Страстотерпцев — в посёлке Красный Сад Ростовской области.
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев — в Курске.
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев — в Москве.
 Храм Святых Царственных Страстотерпцев — в Перми.

Монастыри 
 Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев — женский монастырь с домовым храмом в Хесбьерге (Дания).

См. также 
 Царственные страстотерпцы